Лавелл:

 Лавелл, Альфред Чарлз Бернард (1913—2012) — английский астроном.
 Лавелл — радиотелескоп в обсерватории «Джодрелл Бэнк» рядом с Густри, Чешир, Северо-Западная Англия.
 Лавелл — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.